L’église Saint-Michel-et-Tous-les-Anges peut désigner :
 une église à Blantyre (Malawi) ;
 une église à Hawkshead (Royaume-Uni) ;
 une cathédrale à Bridgetown (Barbade).